Altrogge ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Altrogge, Chefredakteur der Onlineredaktion Meedia
 Günter Altrogge (1939–2014), deutscher Ökonom
 Werner Altrogge (1913–1944), deutscher Flugpionier